Уфале́йский хребе́т — горный хребет в южной части Среднего Урала, на территории Свердловской и Челябинской областей России. Расположен в бассейне верховьев рек Чусовой и Уфы.

Хребет простирается в меридиональном направлении почти на 100 километров. Высшая точка — гора Чистый Увал (618 м). Хребет сложен кварцитами, гнейсами, метаморфическими сланцами. Покрыт сосново-берёзовыми лесами.

У северного подножия хребта расположено Дегтярское месторождение медной руды.

Вершины хребта 
 Гора Малиновая — 552 м
 Гора Высокая — 597 м
 Гора Гордина
 Гора Атаманова
 Гора Калиничева
 Гора Козырева — 539 м
 Гора Седов Камень — 611 м
 Гора Красный Камень — 607 м
 Гора Пермянский Увал — 600 м
 Гора Чистый Увал — 618 м
 Гора Каталажка — 540 м
 Гора Татарин — 606 м
 Гора Лисья — 564 м
 Гора Сокол — 560 м
 Гора Три Богатыря — 580 м

Примечания

Литература 
 
 

Горные хребты Свердловской области
Горные хребты Челябинской области
Горные хребты Урала